Los debates presidenciales de Ecuador de 2021 es una serie de cara a cara entre los candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador de 2021. Debido a las reformas en el código de la democracia de 2020, se determinó que los candidatos deben participar en un debate de carácter obligatorio. Los debates de primera vuelta se llevaron a cabo en dos jornadas la primera se llevó a cabo el 16 de enero de 2021 y la segunda el 17 de enero. El 21 de febrero de 2021 el Consejo Nacional Electoral proclamó que los candidatos Andrés Arauz de la Alianza Unión por la Esperanza y Guillermo Lasso de la Alianza CREO-PSC, pasan a segunda vuelta electoral, el debate de la segunda vuelta se llevó a cabo el 21 de marzo de 2021.

Debates de primera vuelta 
El Consejo Nacional Electoral anuncio la realización del debate de primera vuelta a través de un Comité conformado por Rosalía Arteaga, Grace Jaramillo, Francisco Rocha, Simón Espinosa y César Ricaurte. Los debates se llevaron a cabo en dos jornadas la primera se llevó a cabo el 16 de enero de 2021 y la segunda el 17 de enero, el orden de entrada e intervención fueron definidos a través de un sorteo ante un notario público, los debates fueron trasmitidos de manera simultánea en cadena nacional a través de los medios de comunicación radiales y televisivos del país, antes y después de los debates se suspende la propaganda electoral. El debate inicio con una reseña de cada candidato. Los candidatos fueron divididos en dos grupos, de ocho candidatos cada uno.

Grupo A

Grupo B

Ejes temáticos 
 Economía y empleo.
 Corrupción e institucionalidad democrática.
 Educación, salud y grupos vulnerables.

 Relaciones exteriores y derechos humanos.
Por cada eje temático existieron 16 preguntas, cada grupo de preguntas fue colocado en una ánfora diferenciada por colores.

Moderadores 

Los moderadores fueron escogidos en base a su trayectoria y experiencia profesional, los periodistas ecuatorianos Ruth Del Salto y Andrés Jungbluth fueron los moderadores de debate presidencial, previamente en Comité organizador indicó que el columnista del diario El Comercio Lolo Echeverría sería uno de los moderadores, pero luego se declinó a la asignación.

Formato 

 El moderador sacará una pregunta al azar para cada candidato.
 Luego el moderador procederá a leer la pregunta.
 El candidato tendrá 2 minutos para contestar la pregunta.
 Luego el moderador dará paso a una repregunta.
 El candidato tendrá 1 minuto para responder.
 Al cierre del bloque los candidatos tendrán un breve debate, en el cual tendrán un minuto adicional.
 La dinámica se repetirá con el otro grupo de candidatos.
 En la segunda jornada se manejará la misma dinámica, con la diferencia de que el Grupo B iniciaría el debate y el Grupo A lo culminará.

Debate de segunda vuelta 

El 21 de febrero de 2021 el Consejo Nacional Electoral proclamó que los candidatos Andrés Arauz de la Alianza Unión por la Esperanza y Guillermo Lasso de la Alianza CREO-PSC, pasan a segunda vuelta electoral. También designadorón un Comité para la realización del debate de la segunda vuelta, conformado por Andrés Checa, Caterina Costa, Valeria Coronel, María Paz Jervis y Paúl Palacios. El debate se llevó a cabo el 21 de marzo de 2021, el orden de entrada e intervención fueron definidos a través de un sorteo ante un notario público, fue trasmitido de manera simultánea en cadena nacional a través de los medios de comunicación radiales y televisivos del país, antes y después del debate se suspendendio la propaganda electoral. El debate inicio con una reseña de cada candidato.

Candidatos

Ejes temáticos 
 Economía y empleo.
 Salud, vacunación contra la COVID-19, seguridad social y desnutrición infantil.
 Democracia, institucionalidad, independiente de poderes, participación ciudadana y transparencia.
 Educación, desarrollo humano y tecnología.
 Relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible.

Moderadora 

La moderadora del debate fue la comunicadora Claudia Arteaga Serrano, fue designada por el comité organizador del debate, luego de que la periodista colombiana Andrea Bernal, declinara a esta asignación.

Referencias 

Elecciones en Ecuador de 2021